__БЕЗКН__

Ferae (Ферае — „дивље звијери”) је мироред плаценталних сисара унутар великог реда Ferungulata. Овај мироред сисара обухвата кладусе Pan-Carnivora и Pholidotamorpha. Стручни назив за чланове овог мирореда сисара је ферани.

Етимологија назива

Опис 
Заједничке особине сви преставника мирореда Ferae су поред њиховог генетског сродстава и:
 спојене чунасте и полумјесечасте кости ручног зглоба,
 и окоштали cerebellar tentorium (продужетак dura mater мембране који раздваја мали мозак од потиљачног режња).

Систематика

Класификација 
Класификација мирореда Ferae:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе мирореда Ferae.

Временска распрострањенст

Унутар великог реда Ferungulata

Унутар мирореда Ferae

Види још 
 Класификација сисара
 Ferungulata
 Creodonta
 Zooamata

Референце

Литература 

 C. L. Bonaparte (1850.) "Conspectus Systematis Mastozoologiae. Editio Altera Reformata [Survey of the system of mammals. Second revised edition]." E. J. Brill, Leyden 1
 O. P. Hay (1902.) "Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America." Bulletin of the United States Geological Survey 179:1-868
 W. K. Gregory (1910.) "The orders of mammals." Bulletin of the American Museum of Natural History 27:1-524
 
 
 A. V. Lopatin (2006.) "Early Paleogene insectivore mammals of Asia and establishment of the major groups of Insectivora." Paleontological Journal 40(3):S205-S405
 
 R. J. Asher and K. M. Helgen (2010.) "Nomenclature and placental mammal phylogeny". BMC Evolutionary BIology 10(102):1-9

Спољашње везе 

 Benjamin Burger - "Lecture 80 - Meat Eating Mammals: Creodonts and Carnivores"